Криптокори́на Пётча () — травянистое растение рода Криптокорина семейства Ароидные.

Описание 

Криптокорина Пётча представляет собой травянистый куст без стебля с длинными листьями, собранными в розетку. Окраска листьев с лицевой стороны коричневато-оливковая, с изнанки — красно-фиолетовая, с поперечными штрихами. Корневище ползучее. Средняя высота куста 12—15 сантиметров, самые высокие кусты достигают 20 сантиметров. В природе встречается на Шри-Ланке.

Культивирование 

При содержании растения в аквариуме температура должен быть не ниже 24—28 °C, при её понижении до 22 °C рост почти прекращается. Вода должна быть средней жёсткости (от 6 немецких градусов), нейтральной или слабощелочной (pH 7,0—7,5). При резком снижении pH криптокорина подвержена «криптокориновой болезни» — листья превращаются в киселеобразную массу и отмирают. Повышение pH жёсткой воды вреда растению не причиняет. Подмена воды не обязательна, но при высокой жёсткости возможна. Полезна также подкормка минеральными удобрениями и микроэлементами, особенно солями железа.К условиям освещения растение не требовательно, однако желательно, чтобы по спектральному составу оно было близко к естественному. Криптокорина Пётча хорошо переносит затенение другими, более высокими растениями. Световой день должен составлять около 12 часов. Грунт должен состоять из крупного песка и мелкой гальки с примесью глины и быть умеренно или сильно заилённым. 
Как и остальные представители рода Cryptocoryne, криптокорина Пётча — болотное растение и может культивироваться в условиях палюдариума или влажной оранжереи. При этом температура должна быть не ниже 24 °C, грунт должен питательным. В условиях оранжереи по сравнению с условиями аквариума листья приобретают зелёную окраску с коричневым оттенком, нижняя сторона теряет красно-фиолетовый цвет. В оранжерейных условиях криптокорина растёт и размножается значительно быстрее, чем в аквариуме. 
Как в аквариуме, так и в палюдариуме криптокорина Пётча легко размножается вегетативно, образуя на корневище молодые растения, которые можно отделять от материнского после того, как у них образуются 4—5 листьев.

Литература

Примечания 

Аквариумные растения
Флора Южной Азии
Ароидные
Таксоны растений, названные в честь людей